Кубок Келли () — кубок, вручаемый победителю плей-офф чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья с сезона 1996-97. Назван в честь Патрика Келли — одного из «отцов-основателей» ECHL.

До 1997 года победитель плей-офф награждался Кубком Райли:

Ссылки 
 Страница на echl.com

Хоккейные призы и награды
Мероприятия, регулярно проводимые с 1997 года